The Charmer – film del 1917 diretto da Jack Conway
The Charmer – film del 1925 diretto da Sidney Olcott
Ardente fiamma (Moonlight Sonata o The Charmer) – film del 1937 diretto da Lothar Mendes
The Charmer – miniserie televisiva del 1987 diretta da Alan Gibson
The Charmer – documentario del 2012 diretto da Jeffrey Durkin